Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Gauthier (Eure)
La Chapelle-Gauthier (Senna e Marna)